Горобии — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Горобии — село,  Лубенский район
 Горобии — село,  Зеньковский район